Elbridge ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elbridge (Illinois), im Edgar County
 Elbridge (Michigan), im Oceana County
 Elbridge (New York), im Onondaga County
 Elbridge (Pennsylvania), im Tioga County
 Elbridge (Tennessee), im Obion County

im NRHP gelistete Objekte:
 Elbridge Hydraulic Industry Archeological District, in Elbridge, New York, ID-Nr. 82003391
 Elbridge Village Historic District, in Elbridge, New York, ID-Nr. 01001494

Siehe auch:
 Elbridge Township